VMH steht für:
 Victoria Medal of Honour, eine Auszeichnung der Royal Horticultural Society
 Vorarlberger Medienhaus

VmH steht für:
 Vermögenshaushalt

vmh steht für:
 Maraghei (Sprache) (ISO-639-3-Code), nordwestiranische Sprache

Abkürzung